Духовское — название населённых пунктов:

 Духовское — село в Тамбовском районе Амурской области.
 Духовское — село в Пограничном районе Приморского края
 Духовское — село в Спасском районе Приморского края.